Norasuma är ett släkte av fjärilar. Norasuma ingår i familjen silkesspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Silkesspinnare
Norasuma

hu:Gunda